siehe auch: Ruhrtalsperrenverein, Ruhrstauseen